Чемпионат Венгрии по футболу 2004/2005 проходил с 7 августа 2004 года по 26 мая 2005 года. Победу в чемпионате в 1-й раз в своей истории одержал клуб «Дебрецен».

По итогам прошлого сезона в Венгерский национальный чемпионат II вылетел клуб «Халадаш», занявший 12-е место и проигравший в стыковых матчах «Ньиредьхазе». Лигу пополнили клубы «Гонвед», «Вашаш», «Ньиредьхаза»,  «Капошвар» и «Диошдьёр».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Пояснения к таблице

Бомбардиры 
Источник: MLSZ ''

Ссылки 
 Официальный сайт

2004/2005
Венгрия
Венгрия
Спорт в Венгрии в 2004 году
Спорт в Венгрии в 2005 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2004/2005